Der 10. Schweizer Cup wurde vom 19. August 1934 bis zum 19. Mai 1935 ausgetragen. Titelverteidiger war der FC Lausanne-Sport.

1/32 Finals 

|}

1/16 Finals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 
Die Begegnungen wurden in Bern (FC Bern-FC Lausanne-Sport) und Basel (FC Basel-FC Nordstern Basel) gespielt.

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 19. Mai 1935 im Stade De La Pontaise in Lausanne statt.

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
 Archives historiques Le Temps. (Jaren 1934-1935) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques L'Express und L'Impartial. (Jaren 1934-1935) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques Tribune de Lausanne. (Jaren 1934-1935) https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/63148/view?page=1&p=separate&view=0,0,2346,3497

1934 35
Fußballsaison 1934/35